Weinmarkt steht für

 Weinmarkt (Augsburg), alter Name der Maximilianstraße in Augsburg
 Weinmarkt (Luzern), Platz in Luzern
 Mainzer Weinmarkt, Volksfest in Mainz
 Weinmarkt (Memmingen), Platz in Memmingen
 Weinmarkt (Nürnberg), Platz in Nürnberg